Sagy, commune française de Saône-et-Loire
 Sagy, commune française du Val-d'Oise

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France